Parafia św. Anny w Piasecznie – parafia rzymskokatolicka w Piasecznie, w powiecie piaseczyńskim
 Parafia św. Anny w Piasecznie – parafia mariawicka w Piasecznie, w powiecie mińskim